William Blount (1478-1534),  Mountjoy, chevalier de l'ordre de la Jarretière
 William Blount (1749-1800),  homme d'État américain, délégué à la Convention constitutionnelle.